Voici la liste des planètes mineures numérotées de 27001 à 28000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

27001-27100

27101-27200

27201-27300

27301-27400

27401-27500

27501-27600

27601-27700

27701-27800

27801-27900

27901-28000 

27001-28000